A CE-543 é uma rodovia brasileira do estado do Ceará, que se inicia na cidade de Pindoretama, passando pelo povoado de Caracará (Aquiraz), até a Reserva Extrativista do Batoque, uma belíssima praia, destaca-se por sua beleza natural com uma extensa faixa litorânea ainda não muito explorada. Possui diversas barracas onde pode-se apreciar a culinária local, mesmo sem estrutura hoteleira, a bela praia atrai visitantes de todas regiões onde a receptividade de seus habitantes os cativa, a pesca é principal atividade, onde bravos homens em jangadas buscam o pescado que se destina ao consumo e à comercialização, seu acesso por estrada via Pindoretama à 26 km da sede do município e 51 km da capital Fortaleza no Ceará,com atrativos de dunas, morros e quiosques.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Ceará